Veronica Gianmoena (ur. 25 października 1995 w Cavalese) – włoska skoczkini narciarska oraz kombinatorka norweska. Uczestniczka mistrzostw świata seniorów, mistrzostw świata juniorów, zimowych igrzysk olimpijskich młodzieży. Medalistka mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
Veronica Gianmoena na arenie międzynarodowej zadebiutowała w sierpniu 2009 roku podczas konkursów Letniego Pucharu Kontynentalnego w Bischofsgrün dwukrotnie zajmując pozycję na początku siódmej dziesiątki. Zimą wystartowała w swoich pierwszych mistrzostwach świata juniorów, które odbywały się w Hinterzarten, gdzie zajęła 39. miejsce.

Kolejny juniorski czempionat rozegrany rok później, Włoszka zakończyła sklasyfikowana na pozycji w piątej dziesiątce. W 2011 roku połowie lutego w ramach Pucharu Kontynentalnego odbywającego się w Zakopanem uplasowała się na 30. pozycji zdobywając swój pierwszy punkt do klasyfikacji generalnej cyklu.

Podczas igrzysk olimpijskich młodzieży rozgrywanych w Innsbrucku w styczniu 2012 roku indywidualnie zajęła 12. miejsce, a w drużynie 10.  Po miesiącu stanęła na starcie kolejnych mistrzostwach świata juniorów, gdzie zajęła podobnie jak rok wcześniej 42 lokatę.

Latem tego samego roku wystartowała w zawodach inaugurujących pierwszą edycję FIS Cup kobiet w Villach dwukrotnie zdobywając punkty. W okresie od września do stycznia 2013 roku regularnie punktowała w zawodach Alpen Cup. Na Mistrzostwach Świata Juniorów w Libercu zajęła 26. miejsce poprawiając tym samym swoje wyniki z poprzednich lat. W połowie lutego podczas konkursów Pucharu Świata w Ljubnie zadebiutowała zajmując kolejno 40. oraz 39. pozycję.

W styczniu 2014 roku podczas jej piątych mistrzostw świata juniorów rozgrywanych w Predazzo została sklasyfikowana na 29. miejscu. Po regularnych startach w zawodach Alpen Cup w sezonach 2013/2014 oraz 2014/2015, gdzie cały czas plasowała się w czołowej dziesiątce zawodów przystąpiła do piątych w swojej karierze juniorskich mistrzostw świata w 2015 roku, gdzie zajęła 24. pozycję uzyskując tym samym swój najlepszy wynik spośród wszystkich swoich startów na mistrzostwach. W kolejnych sezonach sporadycznie występowała w konkursach Pucharu Świata będąc najwyższej sklasyfikowaną na 35. miejscu w Lahti w 2016 roku, oraz w Hinzenbach rok później.

Od sezonu 2017/2018 Gianmoena zaczęła uprawiać kombinację norweską. Wystartowała w pierwszej edycji Pucharu Kontynentalnego, w którym zajęła 4. miejsce.

Pod koniec października 2018 roku zdobyła srebrny medal mistrzostw krajowych przegrywając z Larą Malsiner o ponad sześćdziesiąt punktów.

Została powołana do kadry Włoch na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019 odbywające się w Seefeld, gdzie wystąpiła tylko w drużynie, plasując się na ósmym miejscu.

Osiągnięcia – skoki narciarskie

Mistrzostwa świata

Drużynowo

Starty V. Gianmoeny na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Starty V. Gianmoeny na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Indywidualnie

Drużynowo

Starty V. Gianmoeny na igrzyskach olimpijskich młodzieży szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Osiągnięcia – kombinacja norweska

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach 
stan na 5 marca 2023

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych

Miejsca na podium w zawodach drużynowych

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Grand Prix

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Urodzeni w 1995
Włoskie skoczkinie narciarskie
Włoscy kombinatorzy norwescy
Ludzie urodzeni w Cavalese